Fladda est un terme de vieux norrois qui signifie île plate. Beaucoup d'îles et d'îlots en Écosse s'appellent Fladda dont :
 Fladda dans les Slate Islands ;
 Fladda dans les îles Treshnish.